Alexander megye (Észak-Karolina)
 Alexander megye (Illinois)